MUCC puede referirse a:
 Mucc, un grupo japonés de visual kei y J-rock.
 MUCC, Museo de la Ciudad de Castelló.
 Aeropuerto Internacional de Jardines del Rey (Cuba), en su código IATA.